Aleksej Marčenko – hockeista su ghiaccio russo
 Illja Marčenko – tennista ucraino
 Natal'ja Marčenko – ex cestista bielorussa
 Veronika Marčenko – arciere ucraina